Il Queen's Club Championships 1999 (conosciuto pure come Artois Championships per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sull'erba. 
È stata la 97ª edizione del Queen's Club Championships, 
che fa parte della categoria International Series nell'ambito dell'ATP Tour 1999.
Si è giocato al Queen's Club di Londra in Inghilterra, dal 7 al 14 giugno 1999.

Campioni

Singolare 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Tim Henman 6–7 (1–7), 6–4, 7–6 (7–4)

Doppio 

 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien hanno battuto in finale  Todd Woodbridge /  Mark Woodforde 6–3, 7–6

Collegamenti esterni
 

 
ATP Tour 1999